Varo peut désigner :
Alain Varo, un karatéka français.
Élise Varo, une actrice québécoise.
Värö, une paroisse de Suède.

Homonymie de patronyme